OSR steht für:
 OEM Service Release
 OSR#1 (Oxidative Stress Relief), ein Chelatbildner
 Flughafen Ostrava in Tschechien (IATA-Code)
 Kamillianer, ein katholischer Männerorden
 Oberschulrat, siehe Schulrat (Titel)
 Oberster Sanitätsrat, medizinisch-wissenschaftliches Organ in Österreich
 , Verfahren der Hotspot-Optimierung von Software
 Orchestre de la Suisse Romande, Schweizer Symphonieorchester
 , englisch für „Verhältnis bei der Abtastratenkonvertierung“
 , englisch für Schulterbügel bei Fahrgeschäften, vor allem Achterbahnen, auch OTSR
 , englisch für spezielle Regularien für die Seefahrt 

OSR